Равшан, Рапшан, Ровшан ( — «Светлый») — имя персидского происхождения, однокоренное с именами Равшанак (Роксана) и Роушанаван (Светлая душа), а также однокоренное с такими словами как «роушангар» (просветитель) и «роушанфэкри» (интеллигентность). Женская форма имени Равшана является именем-аналогом русского имени Светлана. В арабском языке слово «равшан» является именем нарицательным и обозначает балкон или окно.

Фамилия
 Ровшан, Рамиз — азербайджанский писатель.
 Ровшан, Хассан (род. 1955) — иранский футбольный тренер, менеджер и бывший игрок. 

Другие значения
 Равшан — футбольный клуб из города Куляб (Таджикистан)
 Равшан — футбольный клуб из Зафарабадского района (Таджикистан)

См. также 
 Рошан, Ритик — индийский киноактёр.
 Равшанабад
 Истаравшан

Литература 
  
 Персидско-русский словарь. ред. Ю. А. Рубинчик

Персидские имена